Central Collecting Points waren in Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs von den Militärbehörden der westlichen Besatzungszonen errichtete Sammeldepots für sichergestelltes Kunst- und Kulturgut, das den zumeist jüdischen Besitzern von den Nazis weggenommen oder bei den Überfällen auf andere Länder im In- und Ausland aus öffentlichem oder privaten Besitz geraubt worden war.

Zur Vorbereitung der Restitution dieser Raubkunst gab es in der amerikanischen Besatzungszone vier zentrale Sammelstellen:
 Marburg Central Collecting Point (1945 bis 1946)
 Munich Central Collecting Point (bis 1949)
 Wiesbaden Central Collecting Point (1945 bis 1952)
 Offenbach Archival Depot, zentrale Sammelstelle für Bücher, Manuskripte und Dokumente.

Siehe auch 
 Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg
 Monuments, Fine Arts, and Archives Section
 Wiesbadener Manifest

Einzelnachweise 

Provenienzforschung
Restitution von NS-Raubgut
Kunstraub